1-й чемпионат мира по футболу среди девушек до 19 лет прошёл с 17 августа по 1 сентября 2002 года в Канаде. Для проведения соревнований были выбраны три города — Эдмонтон, Ванкувер и Виктория.

Стадионы

Участники

Составы

Групповой этап 
 Время — западноканадское (UTC−8).

Группа A

Группа B

Группа C

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Личные призы

Ссылки 
 Чемпионат на сайте ФИФА 
 Технический отчёт ФИФА (часть 1) и (часть 2)

Чемпионаты мира по футболу среди девушек до 20 лет
2002 год в женском футболе
Спорт в Канаде в 2002 году
Август 2002 года
Сентябрь 2002 года
Международные соревнования по футболу в Канаде
Чемпионаты мира в Канаде
Чемпионаты мира в 2002 году